Die Communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 27. September 2016 gegründet und umfasst 41 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Avold.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 ursprünglich als Communauté de communes unter der Bezeichnung Communauté de communes Agglo Saint-Avold Centre Mosellan durch Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Pays Naborien und
 Communauté de communes du Centre Mosellan.

Per 1. Juli 2017 wurde der Verband in die Rechtsform einer Communauté d’agglomération erhoben und änderte seinen Namen auf die aktuelle Bezeichnung.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

SaintAvold Synergie
Département Moselle
Gegründet 2016